Белковский сельский совет () — входит в состав
Тростянецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Белка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Белка
 с. Вишневое
 с. Грузское
 с. Никитовка
 с. Новоселовка
 с. Алексино
 с. Хвощевая

Примечания